Татьяна Евгеньевна Острогорская (7 декабря 1918, Екатеринослав — 13 мая 1993, Санкт-Петербург) — художник по костюмам театра и кино, член Союза художников СССР.

Биография 
Татьяна Острогорская — штатный художник киностудии «Ленфильм», работала также главным художником в Театре на Литейном. Создала костюмы для многих советских кинофильмов, в числе которых такие популярные картины, как «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф» и другие. Авторству Татьяны Острогорской принадлежат костюмы к большинству кинолент знаменитого кинорежиссёра Яна Фрида, многие из которых до сих пор хранятся в костюмерных киностудии «Ленфильм».

Оценки современников 
Маргарита Терехова о костюмах Татьяны Острогорской для телефильма «Собака на сене»:

Георгий Юнгвальд-Хилькевич, режиссёр телефильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»:

Фильмография

Художник по костюмам 
 1943 — «Актриса»
 1967 — «Зелёная карета»
 1970 — «Ференц Лист»
 1971 — «Прощание с Петербургом»
 1977 — «Блокада»
 1977 — «Собака на сене»
 1978 — «Д’Артаньян и три мушкетёра»
 1980 — «Благочестивая Марта»
 1982 — «В старых ритмах»
 1982 — «Демидовы»
 1983 — «Вольный ветер»
 1989 — «Дон Сезар де Базан»
 1992 — «Тартюф»
 1992 — «Белые ночи»
 1993 — «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя»

Примечания

Ссылки 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 «Собака на сене»: как Боярский и Караченцов делили костюм Смоктуновского

Персоналии:Театр на Литейном
Персоналии:Ленфильм